Reichenburg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Reichenburg, ort och kommun, Schwyz, Bezirk March,

Slovenien 

 Äldre tyskt namn på Brestanica, ort, Krško,